Швайкерт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Швайкерт, Дэвид (род. 1962) — американский политик.
 Швайкерт, Людвиг (1915—1943) — немецкий борец греко-римского стиля, серебряный призёр Олимпийских игр.
 Швайкерт, Ульрике (род. 1966) — немецкая писательница.